Joël Camathias (Lugano, 9 de fevereiro de 1981) é um automobilista suíço.

Carreira

Fórmula 3000 e CART
Em 2001, Camathias disputou a temporada completa da extinta Fórmula 3000 pela equipe KTR, tendo um quinto lugar como melhor resultado. No ano seguinte, participou da série europeia da categoria, também com resultados inexpressivos.

Sem chances de conseguir outras chances no automobilismo europeu, ele decidiu deixar o continente para competir na já decadente CART (futura Champ Car) em 2003, sendo contratado pela equipe Dale Coyne, que retornava à categoria após mais de um ano ausente (retornou para as provas de Rockingham e da Cidade do México, na temporada de 2002).

Na nova equipe, Camathias disputou apenas sete corridas, largando geralmente no final do grid. Seu melhor resultado na CART foi um nono lugar em sua prova de estreia, em St. Petersburg, marcando seis pontos e encerrando sua curta participação em 22º lugar.

Retorno à Europa
Frustrado por não ter obtido uma boa passagem pela CART, Camathias voltou ao automobilismo europeu, correndo na Le Mans Series e no FIA GT.

Em 2012, disputou pela primeira vez as 24 Horas de Le Mans. Pilotando um Porsche 997 GT3-RSR da equipe JWA-Avila, em parceria com Paul Daniels e Markus Palttala, terminou a prova em 33º lugar na classificação geral (terminou em 8º na Classe GTE-Am).

Pilotos de automóvel da Suíça
Pilotos da Champ Car
Pilotos de Fórmula 3000